Роберт Глен Борн (; 21 июня 1954 год, , Саскачеван, Канада) — профессиональный канадский хоккеист. Играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на позиции центрального нападающего в составе клубов «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз» с 1974 по 1988 годы.

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1980, 1981, 1982 и 1983).

Обладатель «Билл Мастертон Трофи» (1988). В НХЛ провёл на льду более 900 матчей. После завершения карьеры хоккеиста был тренером команд «Лас-Вегас Тандер», «Централ Техас Стемпейд» и «Юта Гризлис».

Статистика

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Задрафтованные ХК «Канзас-Сити Скаутс»